Cod ATC V07 este o parte a Sistemului de clasificare Anatomo Terapeutico Chimică.
V Varia (diverse)

 

Sistem de clasificare Anatomo Terapeutico Chimică
Coduri ATC